Das Caterpillar Burnie International 2023 war ein Tennisturnier für Damen in Burnie. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2023 und fand vom 31. Januar bis 5. Februar 2023 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2023
Tennisturnier in Burnie City